Homo sapiens – uomo, specie di mammiferi del genere Homo

Musica 
 Homo Sapiens – gruppo musicale italiano
 Homo Sapiens – album del gruppo omonimo del 1974
 Homo Sapiens – album del gruppo omonimo del 1980
 Homo Sapiens – album degli YUP del 1994
 Homo Sapiens – singolo dei The Cooper Temple Clause del 2006